Le terme de menthe peut désigner :
 la menthe, un genre de plantes ;
 une teinte de vert.